

Religion
« Oh My Lord » est une interjection religieuse populaire en langue anglaise.

Musique
Oh My Lord est une chanson de Nick Cave et les Bad Seeds dans leur album de 2001 No More Shall We Part ;
Oh My Lord est une chanson de Boney M.

Homonymie de titre